Integral - conceito em Cálculo
INTEGRAL - telescópio espacial INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory
Alimento integral
Integrar 

Desambiguação